Diekirch peut faire référence à :
Diekirch, une ville du Luxembourg ;
Diekirch, un canton de ce pays ;
Diekirch, un ancien district de ce pays ;
 Diekirch, une marque de bière luxembourgeoise produite par Anheuser-Busch InBev.

Homonymie de toponyme